Brit-sziget (angolul Great Britain), Anglia, Skócia és Wales szárazföldi területei, Európa legnagyobb szigete 
 Egyesült Királyság (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága) jelölésére használja többek között az Egyetemes Postaegyesület, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet és egyéb szervezetek is
 Gigabit, számítástechnikai szakkifejezés
 Gigabyte, gyakran használt információmennyiség
 Gigabyte Technology, egy kínai számítástechnikai cég
 Game Boy, a Nintendo második hordozható konzolja